

Україна 
 Пам'ятник Петрові Сагайдачному — у місті Київ.
 Пам'ятник Петрові Сагайдачному — у місті Харків, перенесений з Севастополя.
 Пам'ятник Петрові Сагайдачному — поблизу Хотина.
 Пам'ятник Петрові Сагайдачному — у селі Кульчиці.

Пам'ятники Петрові Сагайдачному